Стрес тестування — це вид тестування, який характеризує систему з точки зору стійкості її роботи за умов, що перевищують нормальні.

Даний вид тестування має схожі властивості із тестуванням продуктивності, на основі чого іноді виникають суперечки про приналежність одного виду до іншого.

Перевіряти працездатність в екстремальних умовах використання в першу чергу необхідно для програмного забезпечення, збої в роботі якого можуть привести до великих і серйозних наслідків — як фінансових, так і більш серйозних, аж до людських життів.

Найчастіше, штучно створити необхідні умови навантаження не видається можливим, тому вдаються до:

 Фокусуванні на транзакціях певних типів, що більш сильно впливають на виникнення граничних ситуацій, ніж при навантажувальному тестуванні.
 Використанні скриптів, віртуальних користувачів та інших автоматизованих симуляторів інтенсивного робочого процесу, що дозволяє дослідити поведінку програмного забезпечення при піковому навантаженні.
 Дослідженні «вузьких місць» системи.
 Дослідження процесів обробки помилок та виняткових ситуацій.

Ще одним випадком стрес тестування є тестування ємності додатку, метою якого є визначення «запасу міцності» системи при її повній відповідності вимог до продуктивності. При даному виді тестування необхідно враховувати, як поточне навантаження запитів і транзакцій, так і їх очікувана кількість в майбутньому. В результаті тестування ємності ми отримуємо безліч допустимих характеристик ПЗ при його відповідності вимогам, закладеним в процесі розробки.

Примітки 

Тестування програмного забезпечення